Mit Annenfriedhof bezeichnet man vier verschiedene Friedhöfe in der sächsischen Landeshauptstadt Dresden:

 Annenkirchhof (Dresden): Der Kirchfriedhof der Annenkirche, um 1833 säkularisiert
 Neuer Annenkirchhof (Dresden): Der zweite Annenfriedhof, bis 1914 säkularisiert
 Alter Annenfriedhof: Der dritte Annenfriedhof in der Südvorstadt
 Neuer Annenfriedhof: Der vierte Annenfriedhof in Löbtau